Gondangsari (Jatisrono)
 Gondangsari (Juwiring)
 Gondangsari (Pakis)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing